Gansser oder Ganßer ist der Familienname folgender Personen:

 Augusto Gansser (1910–2012), Schweizer Geologe
 Emil Gansser (1874–1941), deutscher Chemiker und Politiker (NSDAP)
 Emil Gansser-Jmhoff (1867–1930) Unternehmer, Schweizer Hut-und-Kleider-Geschäft in Basel
 Konrad Gansser (* 1882), deutscher Kapitänleutnant und U-Boot-Kommandant im Ersten Weltkrieg
 Luca Gansser (1945–2019), Schweizer Künstler
 Peter Gansser (* 19**), deutscher Skeletonsportler
 Rudolf Ganßer (1866–1904), deutscher Kolonialoffizier

Siehe auch:

 Ganser